Сан Едуардо има више значења:

 Сан Едуардо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Едуардо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Едуардо (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Едуардо, Серитос (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Едуардо, Лос Колорадос, Гранха Авикола (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Едуардо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Едуардо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Едуардо, Ла Промеса (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Едуардо, Ла Кучиља (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Едуардо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Едуардо (Дземул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Едуардо (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Едуардо (Унукма), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Едуардо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику